Čierna voda (dopływ Dolinki)
 Čierna voda (dopływ Małego Dunaju)
 Čierna voda (dopływ Popradu)
 Čierna voda (dopływ Teplicy)
 Čierna voda (dopływ Użu)
 Čierna Voda – wieś w powiecie Galanta na Słowacji